est un mot anglais signifiant « ballade ». Il peut faire référence à :

Album 

 , album de Doro sorti le  ;
 , album de Mariah Carey sorti le  ;
 , album de REO Speedwagon sorti le  ;

 , album de David Murray sorti en  ;
 , album de Déspina Vandí sorti le  ;
 , album d'Earl Klugh sorti en  ;
 , album de Harem Scarem sorti le  ;
 Ballads, album de John Coltrane sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Liane Carroll sorti le  ;
 , album de Mary J. Blige sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 Ballads, album de Richard Marx sorti le .
, album de George Miller sorti le 16 October 2018

Voir aussi